51-й сезон Формулы-1 состоял из 17 Гран-при и проходил с 12 марта по 22 октября. Чемпионом мира стал Михаэль Шумахер, Кубок конструкторов завоевала команда Ferrari .

Михаэль Шумахер стал для Ferrari первым чемпионом мира с 1979 года (тогда выиграл Джоди Шектер). Шумахер завоевал титул чемпиона мира в предпоследней гонке сезона, Гран-при Японии. Кроме того, Феррари успешно защитила чемпионский титул в Кубке конструкторов.

Сезон омрачился смертельным случаем: на Гран-при Италии погиб работник трассы Паоло Джислимберти. Два автомобиля Джордан столкнулись на подходе к повороту Variante della Roggia и врезались в толпу впереди идущих машин; колесо, отлетевшее от машины Хайнца-Харальда Френтцена, попало в маршала и убило его. Это был первый смертельный случай на гонках Формулы 1 со времён гибели Айртона Сенны в 1994 году.

В 2000 году руководство FIA обязало все команды использовать 10-цилиндровые двигатели. Для Формулы 1 это привело к снижению стоимости разработки двигателя, а принятая в этом сезоне конфигурация (V-образные 10-цилиндровые моторы рабочим объёмом 3 литра) в любом случае использовалась всеми без исключения производителями моторов уже 2 года (только в сезоне 1997 три команды-аутсайдера пользовались двигателями V8). Двигатели V10 уступили место менее мощным V8 2,4л только в 2006 году.

Обзор чемпионата

Гонщики и конструкторы

Результаты чемпионата

Гран-при

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 108
|-
! 2
|  Мика Хаккинен

|align="right"| 89
|-
! 3
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 73
|-
! 4
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 62
|-
! 5
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 24
|-
! 6
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"| 18
|-
! 7
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 17
|-
! 8
|  Дженсон Баттон

|align="right"| 12
|-
! 9
|  Хайнц-Харальд Френтцен

|align="right"| 11
|-
! 10
|  Ярно Трулли

|align="right"| 6
|-
! 11
|  Мика Сало

|align="right"| 6
|-
! 12
|  Йос Ферстаппен

|align="right"| 5
|-
! 13
|  Эдди Ирвайн

|align="right"| 4
|-
! 14
|  Рикардо Зонта

|align="right"| 3
|-
! 15
|  Александр Вурц

|align="right"| 2
|-
! 16
|  Педро де ла Роса

|align="right"| 2
|-
! 17
|  Джонни Херберт

|align="right"| 0
|-
! 18
|  Педру Динис

|align="right"| 0
|-
! 19
|  Марк Жене

|align="right"| 0
|-
! 20
|  Ник Хайдфельд

|align="right"| 0
|-
! 21
|  Гастон Маццакане

|align="right"| 0
|-
! 22
|  Жан Алези

|align="right"| 0
|-
! 23
|  Лучано Бурти
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0

Положение в чемпионате

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор сезона на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

 
Сезоны Формулы-1